Acacia peut désigner :
 Acacia, genre d'arbres et d'arbustes ;
 Acacia, autre nom vernaculaire du robinier (Robinia pseudoacacia) ;
 Acacia, film sud-coréen de Park Ki-hyung sorti en 2003 ;
 Acacia, trilogie romanesque écrite par David Anthony Durham ;
 Acacia, groupe britannique de musique expérimentale du milieu des années 1990 ;
 (8652) Acacia, nom d'un astéroïde.

Acacias peut désigner :
 Acacías, municipalité et ville de Colombie, dans le département de Meta ;
 , incluant de multiples places, clos, avenues, routes et allées.

Les Acacias peut désigner :
 Les Acacias, un quartier de la ville de Genève (Suisse) ;
 Les Acacias, un film de Pablo Giorgelli sorti en 2011.